Die Liste der Länder nach Länge des Straßennetzes sortiert Länder und Territorien der Welt nach der Länge aller ihrer Straßen in Kilometer. Deutschland verfügt beispielsweise über ein überörtliches Straßennetz mit einer Gesamtlänge von über 231.000 km. Darin enthalten sind die Längen aller Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landes- und Kreisstraßen. Die Gemeindestraßen fehlen in dieser Aufstellung, sie haben eine Länge von über 413.000 km, was eine Gesamtlänge von ca. 645.000 km ergibt.

Liste der Länder nach Straßennetz 
Länder nach gesamter Länge aller ihrer Straßennetze. Zudem ist, falls entsprechende Informationen vorhanden sind, die Länge aller Straßen angegeben, die asphaltiert bzw. gepflastert sind. Zu bedenken ist, dass einige Länder nur gepflasterte Wege zu ihrem Straßennetz zählen und andere Länder auch ungepflasterte Straßen. Quelle für alle Daten ist das CIA World Factbook.

Liste der Länder nach Autobahnnetz 
Folgende Liste sortiert alle Länder mit einem Autobahnnetz von über 1000 km Länge zum letzten ermittelbaren Zeitpunkt. Das Autobahnnetz Deutschlands hatte 2016 eine Länge von 12.993 km.

Einzelnachweise 

Lander nach Lange des Strassennetzes
Strassennetz